Синтешти има више значења:

 Синтешти (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Синтешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Синтешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Синтешти (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији